Gran Piemonte 2020 var den 104. udgave af cykelløbet Gran Piemonte. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 12. august 2020. Løbet blev vundet af newzealandske George Bennett fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Mathias Norsgaard kørte for 
Mikkel Frølich Honoré kørte for 
Jonas Vingegaard kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2020
UCI ProSeries 2020